Éder dos Santos, futbolista mexicà
 Éder Aleixo de Assis, futbolista internacional brasiler del Mundial 1982
 Éder Citadin Martins, futbolista nascut al Brasil internacional amb Itàlia
 Éder Gaúcho, (n. 1977), futbolista brasiler
 Éder Bonfim, futbolista brasiler
 Éder Luiz Lima de Souza, futbolista brasiler
 Éderzito António Macedo Lopes, (n. 1987), futbolista portuguès
 Éder Álvarez Balanta, (n. 1983), futbolista colombià
 Éder Citadin Martins, (n. 1986), futbolista italià